Катарина фон Клеве () може да се отнася за:

 Катарина фон Клеве (1417–1479), херцогиня на Гелдерн и графиня на Цутфен
 Катарина фон Клеве (1548–1633), херцогиня на Гиз, съпруга на Анри дьо Гиз